W Polsce 
 Karnkowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. lipnowskim, w gminie Lipno 
 Karnkowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płońskim, w gminie Czerwińsk nad Wisłą
 Karnkowo – gromada

Zobacz też: Karnków